Franz von Reden ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Franz von Reden (Diplomat) (Franz Ludwig Wilhelm von Reden; 1754–1831), hannoverscher Staatsmann und Diplomat
 Franz E. August von Reden (1778–1847), hannoverscher Schatzrat und Kammerherr
 Franz Johann von Reden (1679–1758), hannoverscher Oberhofmarschall